Dit is een (onvolledige) lijst van Belgische voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A 
Nicky Van Den Abbeele
Maria-Laura Aga

B 
Julie Biesmans
Jassina Blom
Ibtissam Bouharat
Jacqueline Broux

C 
Tine De Caigny
Marijke Callebaut
Sylke Calleeuw
Janice Cayman
Jana Coryn
Maud Coutereels

D 
Océane Daniel
Yana Daniëls
Elena Dhont

E 
Nicky Evrard

G 
Julie Gregoire

H 
Inge Heiremans
Inge Hendrix
Sofie Van Houtven

J 
Heleen Jaques

K 
Ella Van Kerkhoven

L 
Diede Lemey
Tabitha Lingier

M 
Femke Maes

N 
Riana Nainggolan

O 
Lenie Onzia

P 
Davina Philtjens
Gave van Poucke
Lorca Van De Putte

R 
Natasha Ribbens

S 
Tine Schryvers

T 
Jessy Torreele

V 
Chloé Vande Velde
Justine Vanhaevermaet
Davinia Vanmechelen
Cécilia Vignal

W 
Tessa Wullaert
Veerle Willekens

Y 
Sara Yuceil

Z 
Aline Zeler

Belgische
Vrouwenvoetbal in België
Voetbalsters